El Coll de Lanós és una collada de muntanya situada a 2.510,4 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord i d'Orlun, del parçan del Sabartès, al País de Foix, del Llenguadoc occità.

És a l'extrem nord del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i al sud-est del d'Orlun, a prop al nord-oest Puig de la Grava i al nord-est de l'Estany de Lanós.

El Coll de Lanós és un escenari freqüent de les rutes excursionistes del sector septentrional del Massís del Carlit.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes